

Onomastica 
 Prospero – nome proprio di persona italiano maschile
 Prospero – variante del cognome Prosperi

Persone 
Prospero d'Aquitania (390 circa – 463 circa) – scrittore cristiano, santo e "maestro di fede"
San Prospero da Centuripe, santo martire e soldato molto devoto a Dio e il suo regno, protettore di Centuripe

Personaggi 
 Prospero – protagonista della commedia La tempesta di William Shakespeare
 Prospero – robot, personaggio della trilogia di romanzi di fantascienza del Calibano di Asimov (Il calibano di Asimov, L'inferno di Asimov e L'utopia di Asimov) di Roger MacBride Allen
 Prospero – protagonista del racconto La maschera della morte rossa di Edgar Allan Poe
 Prospero – avatar della logosfera, personaggio dei romanzi di fantascienza Ilium e Olympos di Dan Simmons
 Prospero Chiacchiera – personaggio paperiforme dei fumetti di Walt Disney inventato negli anni sessanta

Scienze 
 Prospero – genere di piante della famiglia delle Asparagacee
 Prospero – satellite naturale di Urano
 Prospero X-3 – satellite artificiale lanciato dalla Gran Bretagna nel 1971
 Prospero – file system globale; alcuni browser includono il supporto per accedere ai file Prospero usando una sintassi simile all'URL

Altro 
 Prospero – nella città di Roma, termine gergale per indicare un fiammifero
 Prospero Editore – casa editrice milanese